L'hôpital psychiatrique, où l'on soigne des personnes ayant des troubles mentaux.
 La Maison de fous, un film du cinéaste russe, Andreï Kontchalovski.
 Maison du fada, ou la cité radieuse de Marseille.